USS Conner je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Conner (DD-72) 
 USS Conner (DD-582)

Conner